Test di accertamento dei requisiti minimi – test per l'ingresso agli studi universitari
Tre Allegri Ragazzi Morti – gruppo rock italiano